La Copa Davis 2002 fue la 91.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones.

Grupo Mundial

Primera Ronda

Francia vs. Holanda

República Checa vs. Brasil

España vs. Marruecos

Estados Unidos vs. Eslovaquia

Rusia vs. Suiza

Gran Bretaña vs. Suecia

Croacia vs. Alemania

Argentina vs. Australia

Cuartos de final

Francia vs. República Checa

Estados Unidos vs. España

Rusia vs. Suecia

Argentina vs. Croacia

Semifinales

Francia vs. Estados Unidos

Rusia vs. Argentina

Final

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la Copa Davis

2002
Tenis en 2002